Solotow ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Wassiljewitsch Solotow (1922–1990), sowjetischer Mathematiker

 Leonid Sergejewitsch Solotow (1941–2019), russischer Generaloberst 
 Vitaliy Zolotov (* 1980), ukrainischer Jazzgitarrist
 Wiktor Wassiljewitsch Solotow (* 1954), russischer Armeegeneral; Kommandeur der Nationalgarde